Ferdinand II kan hänsyfta på:

 Ferdinand II av Sicilien och Aragonien
 Ferdinand II av Neapel
 Ferdinand II, tysk-romersk kejsare
 Ferdinand II av Toscana
 Ferdinand II av Bägge Sicilierna
 Ferdinand II av Portugal
 Ferdinand II av Tyrolen
 Ferdinand II av León

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a